Bedřich Smetana Museum (Jabkenice), een museum over Bedřich Smetana in Jabkenice, Tsjechië
 Bedřich Smetana Museum (Obříství), een museum over Bedřich Smetana in Obříství, Tsjechië
 Bedřich Smetana Museum (Praag), een museum over Bedřich Smetana in Praag, Tsjechië
 Geboortewoning van Bedřich Smetana, een museum over Bedřich Smetana in Litomyšl, Tsjechië
 Smetanakamer, een museum over Bedřich Smetana in Göteborg, Zweden